Federação Sindical Mundial
 Fórum Social Mundial
 Fórum Social do Mercosul
 Fabryka Samochodów Małolitrażowych, uma marca de automóveis da Polónia.
 Flying Spaghetti Monsterism,  uma religião com origem satírica dirigida por Bobby Henderson, baseada nos princípios do Desenho Inteligente e Criacionismo.
Máquina de estados finita, do inglês Finite State Machine

Desambiguações de siglas